Вы́ставка — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена в 13 км к востоку от села Карамышево на недалеко от железной дороги Псков — Порхов — Дно; в 35 км к востоку от Пскова.

Население

История 
До 1 января 2010 года деревня была административным центром упразднённой Выставской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района